Хуан Феррери (; род. 30 июля 1970, Флорида) — уругвайский футболист, полузащитник.

Биография 
Свою карьеру начал в клубе «Дефенсор Спортинг», дебютировал за него 23 августа 1992 года. В январе 1995 года Феррери перешёл в шотландский «Данди Юнайтед», но в составе клуба сыграл лишь один матч, и позже вернулся обратно в «Дефенсор Спортинг», так как находился в аренде. Спустя пять месяцев после возвращения, Хуан был отдан в аренду на один год чилийскому «Мунисипаль Икике» из города Икике, а после возвращения из аренды, Феррери отыграл год за «Дефенсор Спортинг» и затем уехал в Китай, где в период с 1999 по 2000 год выступал за клубы «Тяньцзинь Тэда», «Ухань Гуаньгу» и «Сычуань Гуаньчэн».

В январе 2001 года Феррери подписал контракт с уругвайским «Ривер Плейт» из Монтевидео. В 2002 году вновь выступал за свой бывший клуб «Дефенсор Спортинг», позже выступал за клубы «Белья Виста», «Вилья Эспаньола», «Ривер Плейт», «Суд Америка», Рампла Хуниорс, «Белья Виста». В 2008 году его последним в карьере клубом стал «Атенас».

В национальной сборной Уругвая дебютировал 13 октября 1993 года. Второй и последний матч провёл в 1998 году.

Титулы 
  Чемпион Уругвая (1): 1991
  Победитель Лигильи (2): 1991, 1992
  Чемпион Чили в Примере B (1): 1997

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Spox.com»
 Профиль на soccerway

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Атенас»
Игроки ФК «Дефенсор Спортинг»
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Мунисипаль Икике»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Игроки ФК «Ухань Гуаньгу»
Игроки ФК «Сычуань Гуаньчэн»
Игроки КА «Ривер Плейт» Монтевидео
Игроки ФК «Белья Виста»
Игроки ФК «Вилья Эспаньола»
Игроки ФК «Суд Америка»
Игроки ФК «Рампла Хуниорс»
Игроки ФК «Сентраль Эспаньол»